Hoenisch ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska M. Hoenisch, Drehbuchautorin
 Susanne Hoenisch auch Susanne Hoenisch-Schulz (bl 1981–2008), Film-Produktionsleiterin

Siehe auch
 Hönisch (Begriffsklärung)
 Honisch